Ottokar II kan syfta på:
 Ottokar II av Böhmen, (1230 – 1278), Huset Přemyslid
 Ottokar II av Steiermark